Базла́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 65 км на північ від Ліможа, 33 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 277,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базла на сайті французького Національного інституту географії
 Базла на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базла на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез